Тасахерас има више значења:

 Тасахерас (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тасахерас (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тасахерас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тасахерас (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику